Plaats in Indonesië
 Wonoroto (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Wonoroto (Purworejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Wonoroto (Watumalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Wonoroto (Windusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java